Епархия Берхампура () — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Берхампур, Индия. Епархия Берхампура входит в митрополию Каттака — Бхубанешвара. Кафедральным собором епархии Берхампура является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
24 января 1974 года Папа Римский Павел VI издал буллу Verba Iesu Christi, которой учредил епархию Берхампура, выделив её из епархий Каттака (сегодня — архиепархия Каттака — Бхубанешвара) и Вишакхапатнама (сегодня — архиепархия Вишакхапатнама).

Ординарии епархии 
 епископ Thomas Thiruthalil (24.01.1974 — 18.12.1989) — назначен епископом Баласора;
 епископ Joseph Das (3.05.1993 — 27.11.2006);
 епископ Sarat Chandra Nayak (27.11.2006 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007.
  Булла Verba Iesu Christi, AAS 66 (1974), стр. 371

Ссылки 
  Информация на сайте catholic-hierarchy.org

Берхампур